William Mundy ist der Name folgender Personen:

* William Mundy (Komponist) (um 1529–1591), englischer Komponist
 William Mundy (Politiker) (1801–1877), englischer Politiker